Альваресзаврові (Alvarezsauridae) — родина невеликих, довгоногих, рухливих ящеротазових динозаврів. Спочатку були описані як найбільш ранні з відомих нелітаючих птахів, але консенсус останніх робіт показує, що вони примітивні представники манірапторів (Maniraptora). Альваресзаврові були вузькоспеціалізованими тваринами. Вони мали крихітні, але рухливі передні кінцівки, можливо, пристосовані для риття або розривання. Вони мали видовжені морди, щелепи із зубами. Вони, можливо, були пристосовані до полювання на колоніальних комах, таких як терміти.

Опис 
Розміри альваресзаврид варіюють від 0,5-2 м у довжину, хоча деякі представники, можливо, було значно більшими, в тому числі європейський Heptasteornis, що, можливо, досягав 2,5 м. Скам'янілості алваресзаврових також були знайдені в Північній і Південній Америці та Азії і датуються віком близько 86 — 65,5 мільйона років тому.

Пір'я 
Принаймні, один представник альваресзаврид, вид Shuvuuia deserti, був пернатим. Швейцер та ін. (1999) піддали ці скам'янілості мікроскопічниму, морфологічному, мас-спектрометричному та імуногістохімічному аналізу і виявили, що вони складалися з бета-керотину, який є основним білком в пір'ї.

Класифікація 
Alvarezsaurus
Bradycneme?
Heptasteornis?
Kol?
Patagonykinae
Achillesaurus?
Bonapartenykus
Patagonykus
Parvicursorinae
Nemegtonykus
Parvicursor
Qiupanykus
Trierarchuncus
Ceratonykini
Albinykus
Ceratonykus
Xixianykus
Mononykini
Albertonykus
Linhenykus
Mononykus
Shuvuuia

Філогенія

Примітки

Посилання 
 Schweitzer, Mary Higby, Watt, J.A., Avci, R., Knapp, L., Chiappe, L, Norell, Mark A., Marshall, M. (1999). "Beta-Keratin Specific Immunological reactivity in Feather-Like Structures of the Cretaceous Alvarezsaurid, Shuvuuia deserti Journal of Experimental Biology (Mol Dev Evol) 255:146-157.
 Bonaparte, J.F. (1991). «Los vertebrados fosiles de la formacion Rio Colorado, de la ciudad de Neuquen y Cercanias, Creatcio Superior, Argentina» Rev. Mus. Agent. Cienc. «Bernadino Rivadavia», Paleontol. 4:16-123.
 Perle Altangerel, Norell, Mark A., Chiappe, Luis M., Clark, James M., (1993). «Correction:Flightless bird from the Cretaceous of Mongolia» Nature 363, pg.188(13 May 1993
 Perle Altangerel, Norell, Mark A., Chiappe, Luis M., Clark, James M., (1993). «Flightless bird from the Cretaceous of Mongolia» Nature 362, pp. 623-626 (15 April 1993) 
 Novas, F.E. (1996) «Alvarezsauridae, Cretaceous maniraptorans from Patagonia and Mongolia». Mem. Qld. Mus. 39:675-702
 Karkhu, A.A., Rautian A.S. (1996) «A new family of Maniraptora (Dinosauria: Saurischia) from the Late Cretaceous of Mongolia.» Paleontol. J. 30:583-592.
 Chiappe, Luis M., Norell, Mark A., Clark, James M.(1998)"The skull of a relative of the stem-group bird Mononykus" Nature 392:275-278.
 Sereno, Paul. (2001). «Alvarezsaurids: Birds or ornithomimosaurs?» «In: New Perspectives on the Origin and Early Evolution of Birds» Gauthier, Gall editors. Yale Peabody Museum
 Turner, Alan H.; Pol, Diego; Clarke, Julia A.; Erickson, Gregory M.; and Norell, Mark.. (2007). « A basal dromaeosaurid and size evolution preceding avian flight». Science, 317: 1378–1381.

Ресурси Інтернету 
 RE: Alvarezsauridae splitting , by Thomas R. Holtz, Jr., from the Dinosaur Mailing List.
 Vertebrates 350.200 Aves: Metornithes, from Palæos.
 The Holy of Holies… Dinosauria II , by Thomas R. Holtz, Jr., from the Dinosaur Mailing List (mentions in passing the Rapator = ?alvarezsaurid hypothesis seeing print for the first time; it had been rumored on the list for several years prior)

 
Родини динозаврів
Динозаври крейдового періоду